geloof als de mentale toestand waarin iemand ervan uitgaat dat een aanname waar is cq. dat een propositie of premisse waar of onwaar is. 
 geloof (religieus) als religieus begrip
 overtuiging
 vertrouwen, ergens in geloven
 bijgeloof
 religie
 levensovertuiging